Bergedorf (district), district van de stad Hamburg (ca. 120.000 inwoners)
 Hamburg-Bergedorf, een voormalige gemeente en stadsdeel in het district Bergedorf (ca. 41.000 inwoners)
 Bergedorf, dorp bij Ganderkesee, Kreis Oldenburg
 Bergedorf, dorp bij Worpswede, Kreis Osterholz